

Сліпі-Голлоу — селище, штат Іллінойс
 Сліпі-Голлоу — селище, штат Нью-Йорк
 Сліпі-Голлоу — переписна місцевість в окрузі Марін, штат Каліфорнія
 Сліпі-Голлоу — переписна місцевість, штат Вайомінг